Sound of the Underground — дебютный альбом британской поп-группы Girls Aloud.
 «Sound of the Underground» — песня и первый сингл Girls Aloud с одноимённого альбома.